Le terme convention citoyenne peut faire référence à :
 Convention citoyenne pour le climat, créée en France en 2019 ;
 Conférence de citoyens
 Assemblée de citoyens
 Assemblée citoyenne

Voir aussi 
 Concertation publique
 Convention nationale
 Démocratie participative